Boiuna - serpente mítica das Américas
Ou ainda:
Sucuri - serpente chamada populamente de boiuna
Jardim Boiuna - no Rio de Janeiro

Desambiguação